Nicolaou ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Nicolaou (* 1996), zypriotischer Badmintonspieler
 George Nicolaou (* 1995), zypriotischer Badmintonspieler
 Kyriacos Costa Nicolaou (* 1946), US-amerikanischer Chemiker zypriotischer Herkunft
 Ted Nicolaou, US-amerikanischer Filmeditor, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Thomas Nicolaou (1937–2008), griechisch-deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 
Siehe auch:
 Nikolaou